Wolfach ist ein geographischer Name

Kreis:
 Landkreis Wolfach, ehemaliger Landkreis in Baden-Württemberg, heute zum größten Teil im Ortenaukreis

Gemeinde:
 Wolfach, Kleinstadt im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
Gewässer:
 Wolfach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Wolfach, alter Name der heutigen Wolf, rechter Zufluss der Kinzig bei Wolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Wolfach (Rechtmurg), linker Zufluss der Rechtmurg (zur Nordschwarzwälder Murg) vor Buhlbach, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Wolfach (Sandbach), linker Zufluss des Sandbachs (zur Donau) bei Untervoglarn, Markt Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern

Burg:
 Ruine Wolfach, auch Altwolfach oder Schlössle, Burgruine über der Wolf im Gebiet der Stadt Wolfach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Wolfach tritt als Namensbestandteil auf in:
 Amtsgericht Wolfach, mit Sitz in der Stadt Wolfach
 Oberwolfach, Gemeinde im Ortenaukreis, Baden-Württemberg, mit dem Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach

Siehe auch:
 Wolfbach
 Wolfsbach